Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Jombok (Kesamben), is een plaats in het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java
 Jombok (Ngoro), is een plaats in het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java
 Jombok (Ngantang), is een plaats in het regentschap Malang van de provincie Oost-Java
 Jombok (Pule), is een plaats in het regentschap Trenggalek van de provincie Oost-Java